Corner kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Corner Peak, Antarktis, 
 Corner Island, Antarktis, ö, 
 Roca Corner, klippa,

Sydafrika 

 Corner (bergstopp i Sydafrika), KwaZulu-Natal, UThukela District Municipality, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar